Mathilda Belladonna, personage uit de Harry Potter-reeks. 
 Bathilda, geslacht van vogels (prachtvinken)